Standmann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Standmann (* 1963), österreichischer Skilangläufer
 Martin Standmann (* 1968), österreichischer Skilangläufer